Спа́сское се́льское поселе́ние — сельское поселение в составе Вологодского района Вологодской области.
Центр — посёлок Непотягово, расположенный в 9 км от Вологды.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 3791 человек.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Спасский сельсовет входили 74 населённых пункта.

1 января 2006 года образовано Спасское сельское поселение, в состав которого вошли Спасский сельсовет и деревня Норобово Рабоче-Крестьянского сельсовета.

3 ноября 2010 года к Спасскому сельскому поселению были присоединены 11 деревень Рабоче-Крестьянского сельсовета, которые ранее относились к Майскому сельскому поселению, хотя располагаются на юге Спасского сельского поселения: Александровское, Бродки, Доводчиково, Епифанка, Ильинское, Круголка, Круглица, Леушкино, Нелидово, Никитино, Починок.

География 
Расположено на юге района. Граничит:
 на западе со Старосельским сельским поселением,
 на северо-западе с Сосновским и Лесковским сельскими поселениями,
 на севере с городским округом Вологда,
 на востоке с Подлесным сельским поселением,
 на юге с Грязовецким районом и Ярославской областью.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 86 населённых пунктов, в том числе
82 деревни,
3 посёлка,
1 село.

Примечания

Ссылки 
 Закон Вологодской области № 1112-ОЗ от 06.12.2004 «Об установлении границ Вологодского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав»

Муниципальные образования Вологодского района
Сельские поселения Вологодской области